Batirow ist der Familienname von:

 Adam Alawdinowitsch Batirow (* 1985), russischer Ringer
 Albert Batirow (* 1981), weißrussischer Ringer
 Mawlet Alawdinowitsch Batirow (* 1983), russischer Ringer